Claude-Joseph Gignoux (1890-1968) – politico ed economista francese
 Maurice Gignoux (1881-1955) – accademico e geologo francese